Casten von Otter, född 26 mars 1745, död 7 november 1818, var en svensk friherre och ämbetsman.

von Otter blev adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1773, assessor 1778 och hovrättsråd där 1793. Han blev lagman i Östergötlands lagsaga 1795  vilken tjänst han sedan hade till 1817.. von Otter blev riddare av Nordstjärneorden 1808.

Källor 
 Casten von Otter i Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720, Volym 2 Av Aug. Th. Låstbom

Noter

Externa länkar 
Casten von Otter på Geni

Lagmän i Östergötland
Svenska hovrättsråd
Svenska friherrar
Riddare av Nordstjärneorden
Svenska ämbetsmän under 1700-talet
Casten
Födda 1745
Avlidna 1818
Män